Capannacce ima više značenja:
 Capannacce, Roma
 Capannacce, Siena